Lepenica – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Szybenik
 Lepenica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Tešanj
 Lepenica – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Vladičin Han
 Lepenica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica
 Donja Lepenica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Srbac
 Gornja Lepenica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Srbac

Osoby
 Hysni Lepenica – albański nauczyciel, polityk, działacz ruchu oporu